Иосиф Аронович Халифман (13 сентября 1902 — 1988) — русский советский писатель, популяризатор энтомологии. Кандидат биологических наук. Член Союза писателей СССР (1960). Лауреат Сталинской премии (1951) за книгу «Пчёлы».

Биография 
Родился 13 сентября (31 августа) 1902 года в уездном городе Могилёве-на-Днестре (ныне Украина). Окончил ТСХА (1932). Член КПСС (1945). Кандидат биологических наук. Работал в местных газетах «Красное Знамя» и «Трудовая правда», позднее в «Комсомольской правде» и «Социалистическом земледелии». Первая книга под названием «Без фантастики» была издана в Киеве.

Книга Халифмана «Пчёлы» получила высокую оценку в самых различных кругах и была отмечена в 1951 г. Сталинской премией второй степени. После её выхода в Германии в пятидесятых годах была опубликована большая статья под названием «От Шпренгеля до Халифмана». Известнейшие ученые — Несмеянов, Фриш, Лоренц, Перепелова, Гессвальд, Линдауер, Грассе, Даршен — и такие писатели, как Твардовский, Тендряков, Шагинян, высоко оценили её, отметив исключительную значимость этого произведения для развития жанра научно-популярной литературы.

Первоначально план автора «Пчёл» не простирался далее желания популярно ознакомить читателей с жизнью этих насекомых. Однако, увлёкшись темой, он в последующие годы написал не менее подробные книги о муравьях, шмелях, термитах, осах: по существу — научно-популярные энциклопедии, посвящённые насекомым. В конце 1960 года принят в члены Союза писателей.

Следует отметить, что, согласно воспоминаниям члена-корреспондента АН СССР Иосифа Шкловского, Халифман являлся сторонником идей академика Т. Д. Лысенко. Влияние теорий Лысенко особенно ощущается в ранних вещах писателя («Пчёлы»).

Умер в 1988 году. Похоронен на Донском кладбище, где через год похоронили и его супругу и соавтора Евгению Николаевну Васильеву (1923—1989).

Награды и звания 
 Сталинская премия второй степени (1951) — присуждена Постановлением Совета Министров СССР от 15 марта 1951 года Иосифу Ароновичу Халифману за научно-популярный труд «Пчёлы», опубликованный в 1950 году.
 Орден «Знак Почёта»
 Кандидат биологических наук

Сочинения

Проза 
 «Пчёлы». — М., Молодая гвардия, 1950
 «Пчёлы. Книга о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчёлах». — М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1952. — 256 с. — 50 000 экз.
 «В мире пчёл». — М., 1953.
 «Пчёлы». — М.: Молодая гвардия, 1953. — 432 с. — 50000 экз.
 «Пчёлы и урожай». — М., Знание, 1953. — В соавторстве с А.Губиным
 В мире пчёл. — М., 1953. В соавторстве с А. Стефановым
 «Опыление сельскохозяйственных растений пчёлами». — М., 1954. В соавторстве с А.Губиным
 В мире пчёл. — М., 1955 В соавторстве с А. Стефановым
 «Пароль скрещённых антенн». — М., Детгиз, 1958 (удостоена в 1958 году первой премии на конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую книгу для детей о науке)
 «Цветы и пчёлы». — М.: Московский рабочий, 1958. — В соавторстве с А.Губиным
 «Примечательный улей». — М., Советская Россия, 1960
 «Отступившие в подземелье». — М., Детгиз, 1961 (Школьная библиотека)
 «Шмели и термиты». — М., 1962
 Пароль скрещенных антенн. — М., 1962
 «Муравьи». — М.: Молодая гвардия, 1963. — 304 с. — 65000 экз.
 «Пчёлы». — 4-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1963. — 400 с. — 65000 экз.
 «Фабр». — М.: Молодая гвардия, 1966—240 с. — 65000 экз. (ЖЗЛ). В соавторстве с Евгенией Николаевной Васильевой
 «Пароль скрещённых антенн». — Издание 2-е. — М.: Детская литература, 1967 — 415 с. — 75 000 экз. (в это издание вошли три повести: «Они летят по заданию» — о медоносных пчёлах, «Пароль скрещённых антенн» — о муравьях, «Отступившие в подземелье» — о термитах).
 «И ещё десятью десять». — М., 1970
 «Трубачи играют сбор». — М.: Детская литература, 1971. — 160 с. — 75 000 экз.
 «Шмели и термиты». — М.: Детская литература, 1972. — 320 с. — 100 000 экз.
 «Они летят по заданию: Повести и очерки разных лет». — М.: Советский писатель, 1973. — 512 с. — 100 000 экз.
 «Операция „Лесные муравьи“». — М.: Лесная промышленность, 1974. — 232 с. — 40.000 экз.
 «Долгий свет: Повести». — М.:Советский писатель, 1978. — 480 с. — 100 000 экз. (в книгу вошли три повести: «Долгий свет» — о жизни Ж.-А.Фабра; «Восхождение вглубь» — о жизни и работе лауреата Нобелевской премии К. Фриша, расшифровавшего «язык пчёл», и «Сквозь толщу лет»), в соавторстве с Е. Васильевой
 «Четырёхкрылые корсары». — М., Детская литература, 1978 (Научно-художественная литература)
 «Мёд, воск, культура» (1978, 1979). В соавторстве с Е. Васильевой
 «Пчёлы: Повесть о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчёлах». — 6-е изд., доп. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 304 с. (Серия «Эврика»). — 100 000 экз. В соавторстве с Е. Васильевой
 «Сквозь толщу лет: Повесть, очерки». — М.: Советский писатель — 1982. — 592 с. — 100 000 экз. — В соавторстве с Е. Васильевой.
 «Четырёхкрылые корсары». — М.: Детская литература, 1982. — 320 с. — 75 000 экз.
 «Шмели и термиты». — М.: Детская литература, 1988.— 320 с. — 100 000 экз. ISBN 5-08-001212-9
 «Пчёлы. Повесть о биологии пчелиной семьи и о победах науки о пчёлах» — М.: Изд-во: Языки славянской культуры, 2001. — 280 стр. ISBN 5-7859-0183-8

Примечания

Литература 
 Губин В. А. Перечитывая Халифмана. — «Пчеловодство». 13 февраля 2017.
 Львов Вл., Новаторская книга, «Звезда», 1951, № 1.
 Щербиновский Н. Книга о муравьях, «Новый мир», 1959, № 3.
 Данин Д. Эйнштейн: это драма, драма идей, «Литературная газета», 1960, 1 марта.
 Фиш Г. Повесть не только о термитах, «Новый мир», 1962, № 4.
 Цветов Я. Иосиф Халифман, «Детская лит-ра», 1969, № 10.
 Разгон Л. Э. «Живой голос науки : литературные портреты». — М.: Детская литература, 1986. — 302 с. (Счастье натуралиста [о Халифмане]. — с.120-142).

Выпускники вузов Москвы
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Писатели СССР
Энтомологи России
Энтомологи СССР
Популяризаторы биологии
Биологи XX века
Кандидаты биологических наук
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище